Лужков — русская фамилия и образованный от неё многозначный термин:

 Лужков, Александр Иванович (1754—1803) — почётный член Императорской академии наук, эрмитажный библиотекарь.
 Лужков, Юрий Михайлович (1936—2019) — советский и российский государственный деятель, мэр Москвы (1992—2010).

См. также 
 Лужкова
 Лужково
 Лужков мост — пешеходный мост в Москве (официальное название Третьяковский мост).
 Лужковский стиль — неологизм, обозначающий стилевые особенности в архитектуре Москвы в период нахождения у власти мэра Ю. М. Лужкова.